Summit County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Summit County (Colorado)
 Summit County (Ohio)
 Summit County (Utah)